Život kolem nás (tschechisch; Das Leben um uns herum; Abk. ŽKN) steht für:

 Život kolem nás (Velká řada) ("Große Reihe"), tschechoslowakische Buchreihe 
 Život kolem nás (Malá řada) ("Kleine Reihe"), tschechoslowakische Buchreihe